Turniej o Brązowy Kask 2005 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 2005 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 25 sierpnia 2005 r. (czwartek), Zielona Góra

Uwaga: Bartosz Kwiatkowski, Kamil Zieliński zastąpili Mateusza Szczepaniak, Andrzeja Głuchego.

Bibliografia 
 

2005
2005 w sporcie żużlowym
2005 w polskim sporcie